Nußbach (Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Nußbach (Opper-Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk